Les championnats d'Afrique d'escrime 2017, dix-septième édition des championnats d'Afrique d'escrime, se déroulent du 8 au  au Caire, en Égypte. Ils sont dominés par le pays organisateur qui remporte la moitié des épreuves.

Nations participantes 
Les quatorze nations participantes et leur effectif sont :

  (12)
  (5)
  (1)
  (2)
  (24)

  (3)
  (1)
  (5)
  (1)
  (4)

  (1)
  (1)
  (13)
  (17)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Liens internes 
 Championnats d'Afrique d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2016-2017

2017
Escrime
Escrime 2017
Afrique 2017
Afrique
Sport en Égypte en 2017
Sport en juin 2017